«Сере́бряный самура́й» (2007) — художественный фильм Владимира Котта в жанре триллера. Премьера состоялась 13 июня 2008 года.

Сюжет 

В музее Ораниенбаума произошло два убийства: сначала погиб один из охранников, а затем бизнесмен, решивший отметить день рождения на территории музея. Вскоре погибает и жена бизнесмена. Сотрудник музея Андрей Панин думает, что убийства связаны с легендой о серебряных самураях — двух статуэтках, принадлежавших императору Петру III. Параллельно рассказывается история о жизни Петра III накануне свержения его с престола.

В ролях

Съёмочная группа 

 Производство: ЮНИФОРС, ТВИНДИ
 Режиссёр: Владимир Котт
 Продюсеры: Дина Ким, Евгений Гиндилис
 Сценарист: Леонид Юзефович
 Оператор: Павел Капинос
 Композитор: Антон Силаев
 Художник: Эдуард Орман
 Художник по костюмам: Галина Деева

Примечания

Ссылки 

 «Серебряный самурай» на сайте компании «Юнифорс»
 «Серебряный самурай» на сайте «Кино-театр»

Фильмы Владимира Котта
Фильмы-триллеры России
Фильмы России 2007 года
Исторические фильмы о 1760-х годах